Itamaraty Eletro Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade do Petrópolis.

História 

O clube disputou o Torneio Aberto de Futebol do Rio de Janeiro de 1936.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Petrópolis